Minnehaha peut faire référence à :

Toponyme 

 Minnehaha, une localité de l'Arizona ;
 Minnehaha, une localité du Colorado ;
 le comté de Minnehaha, un des comtés de l'État de Dakota du Sud ;
 Minnehaha, census-designated place située dans l’État de Washington.

Divers 
 Minnehaha, un bateau à vapeur américain.

Homonymie de toponyme